Robert Mills kan syfta på bland andra:

* Robert Mills (1781–1855), amerikansk arkitekt
 Robert Mills (1927–1999), amerikansk fysiker
 Robert Mills (född 1957), kanadensisk roddare